Бахматюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Бахматюк, Олег Романович (род. 1974) — украинский предприниматель и политик.
 Бахматюк, Олекса (1820—1882) — украинский мастер декоративной росписи на кафеле.